Диоцез Виборга () — один из десяти диоцезов Церкви Дании. Охватывает восточную и центральную части Ютландии. По данным 2016 года диоцез имеет самый высокий процент прихожан в Дании — около 85%.

Кафедральным собором диоцеза является Кафедральный собор Виборга.

Епископы  
 Якоб Шенинг: 1537 — 1549
 Кьелд Юэль: 1549 — 1571
 Педер Тёгерсен: 1571 — 1595
 вакантно (1595 — 1617)
 Ганс Иверсен Вандал: 1617 — 1641
 вакантно (1641 — 1661)
 Педер Вилладсен: 1661 — 1673
 Сёрен Глуд: 1673 — 1693
 Хенрик Гернер: 1693 — 1700
 Варфоломей Дейхман: 1700 — 1713
 Каспар Вильдхаген: 1713 — 1720
 Сёрен Линтруп: 1720 — 1725
 Йоханнес Треллунд: 1725 — 1735
 Андреас Вольдике: 1735 — 1770
 Кристиан Майкл Роттболл: 1770 — 1780
 Педер Тетенс: 1781 — 1805
 Йенс Блох: 1805 — 1830
 Николай Эсмарк Оллгаард: 1830 — 1854
 Отто Лауб: 1854 — 1878
 Йорген Свейн: 1878 — 1901
 Альфред Свейструп Поульсен: 1901 — 1921
 Йоханнес Гётче: 1921 — 1936
 Аксель Мальмстрем: 1936 — 1951
 Кристиан Баун: 1951 — 1968
 Йоханнес В. Якобсен: 1968 — 1985
 Георг С. Гейл: 1985 — 1996
 Карстен Ниссен: 1996 — 2014
 Хенрик Стубкъёр: 2014 — настоящее время

См. также 

 Список соборов Дании

В
Виборг (город)